TDV kan syfta på:

 Transit Duration Variation (TDV) – en metod som används för att genom oregelbundna ljusstyrkevariationer hos en exoplanet upptäcka exomånar
 Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV) – ett dataintrångssystem som används av Försvarets radioanstalt